Draper je anglické příjmení, které znamená „soukeník“. Má více nositelů:
 John William Draper (1811–1882), americký chemik, fotograf, historik a filosof
 Dorothy Catherine Draper (1807–1901), sestra J. W. Drapera
 Henry Draper (1837–1882), americký astronom, syn J. W. Drapera
 Dave Draper (1942–2021), americký kulturista
 Dontaye Draper (* 1984), americký basketbalista
 Foy Draper (1911–1943), americký atlet
 Herbert James Draper (1863–1920), anglický malíř 
 Charles Stark Draper (1901–1987), americký inženýr
 Kris Draper (* 1971), kanadský lední hokejista
 Polly Draper (* 1955), americká herečka a scenáristka
 Scott Draper (* 1974), australský tenista

další významy
 Draper (kráter), kráter na Měsíci
 Draper (Utah), město v USA
 Henry Draper Catalogue, astronomický katalog
 Medaile Henryho Drapera, ocenění